Ранчито де лас Флорес има више значења:

 Ранчито де лас Флорес (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчито де лас Флорес (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику